Афере́за ( — отнятие, лишение, убывание; грам. опущение начальной буквы) — фонетическое явление; в широком смысле, выпадение начального звука в слове, главным образом безударного гласного. Аферезу можно считать частным случаем синкопы.

Афереза как метрическое явление 

В греческом стихе — опущение начального гласного (кроме ) в слове, если предыдущее слово заканчивается гласным; напр.  (Anacr. 73), где  вместо . В греческих стихах афереза встречается сравнительно редко.

В латинском — опущение гласной «e» в словах «es», «est» в том случае, если предыдущее слово заканчивается на гласный или на сочетание гласный + «m»; напр. Bella es, novimus, et puella, verum est  (Mart. Ep. I 64, 1) читается как «bél-las-nó-vi-mu-sét-pu-él-la-vé-rumst».

Пример аферез, как явлений развития языка 

  («эпи́скопос») > Вульгарная латынь [e]biscopu > Английское bishop
 (/ˈbɪʃəp/ — совр. англ. епископ, слон (шахматная фигура))
 Старофранцузское evaniss- > Английское vanish
 (~ [ˈvænɪʃ] — совр. англ. исчезать, пропадать)
 Английское [a]cute > cute
 (~ [əˈkjuːt] — уст. англ. сообразительный, совр.англ. острый, резкий (о звуке))
 (~ [kjuːt] — уст. англ. сообразительный, совр.англ. милый)
 Английское [E]gyptian > Gyptian > Gypsy
 (~ [ɪˈdʒɪp.ʃən] — уст. англ. цыган, цыганский (язык) совр.англ. египетский, египтянин)
 (~ [d͡ʒɪp.si] — совр. англ. цыган, цыганский)
 Английское [a]mend > mend
 (~ [əˈmɛnd] — совр. англ. вносить поправки, чинить)
 (~ [mɛnd] — совр. англ. чинить, улучшение (как состояние здоровья или дел))
 Английское [e]scape + goat > scapegoat
 (~ [ˈskeɪpˌɡoʊt] — совр. англ. козёл отпущения)
 Английское [e]squire > squire
 (~ [ɪˈskwaɪə] — уст. англ. эсквайр, оруженосец, вежливое обращение к мужчине до вхождения в обиход слова джентльмен)
 (~ [ˈskwaɪ.ə] — уст. англ. сквайр, оруженосец, помещик, вежливое обращение к мужчине до вхождения в обиход слова джентльмен)
 Шведское [st]rand («стра́нд» — берег) > Финское ranta («ра́нта» — берег).
 Английское [k]nife произносится  («на́йф» — нож)
 Аферетические формы русских имен: [Ил]ларион > Ларион
В русском языке турецкое название Istanbul используется в русифицированном варианте Стамбул

Афереза, синкопа и апокопа на примере итальянского 

В итальянском языке помимо элизии (выпадения последнего гласного) также наблюдаются выпадания целых слогов, которые при этом не маркируются апострофом (как в случае элизии). Называться это явление может по-разному:
 * афереза (afèresi) — опускание слога в начале слова;
 * синкопа (sincope) — опускание слога в середине слова;
 * апокопа (apocope, также troncamento) — опускание последнего слога (без присоединения последующего слова).

Литература 

 Цисык А. З., Шкурдюк И. А. Античная метрика. Минск, 2004.

Ссылки 
 



Античная метрика
Фонетика